Petranović je priimek več oseb:
 Božidar Petranović (1809-1874), srbski zgodovinar in pisatelj
 Gerasim Petranović (1820-1906), bokokotorski episkop in pisatelj